Serroni – frazione di Contursi Terme, provincia di Salerno
 Giacinto Serroni –  arcivescovo cattolico italiano